Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Veli Paloheimo che ha battuto in finale Martin Laurendeau 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jérôme Potier (semifinali)
 Michael Tauson (semifinali)
 Olivier Delaître (quarti di finale)
 Thierry Tulasne (secondo turno)

 Christian Saceanu (secondo turno)
 Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Andres Võsand (primo turno)
 Chris Pridham (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 1989